SLC3A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 630 амінокислот, а молекулярна маса — 67 994.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт амінокислот. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки